Стефан Стоянов може да се отнася за:
 Стефан Стоянов (волейболист)
 Стефан Стоянов (дипломат)
 Стефан Стоянов (актьор)
 Стефан Стоянов (химик)
 Стефан Стоянов (журналист)
 Стефан Стоянов (драматург)